Хорошовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Московская область
 Хорошовское сельское поселение — входит в Коломенский район

Смоленская область
 Хорошовское сельское поселение — входит в Рославльский район